Tour du Haut-Var 2018 var den 50. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 17. til 18. februar 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev franske Jonathan Hivert fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018